Первый Чемпионат мира по бразильским шашкам среди женщин прошёл с 27 июня по 9 июля 2007 года в городах Млава и Нидзица, Польша, в категориях основная программа, быстрые шашки и блиц по системе микроматчей с жеребьёвкой первого хода белых и черных, обязательных в обеих партиях.

Соревнование по основной программе проводилось в Нидзице в два этапа. На первом этапе играли по швейцарской системе 7 туров, контроль времени 45 минут на первые 25 ходов и ещё 15 минут до конца партии. Участие приняли 30 спортсменок из 9 стран. В финальную часть вышли 16 лучших по итогам первого этапа, но не более 3-х спортсменок от одной страны.

Чемпионом мира в основной программе стала Виктория Мотричко (Украина), второе место заняла россиянка Жанна Саршаева, третье место заняла Юлия Макаренкова (Украина).

Соревнование по быстрым шашкам проводились 29 июня в Млаве. На первом этапе играли по швейцарской системе 7 туров, в финальную часть вышли 16 лучших по итогам первого этапа, но не более 3-х спортсменок от одной страны. Контроль времени 10 минут до конца партии. Участие приняли 26 спортсменок. Чемпионом мира стала Елена Миськова (Молдавия), серебро у Юлии Макаренковой (Украина), бронзовый призёр Степанида Кириллина.

Соревнование в блицу проводились 28 июня в Млаве. Контроль времени 3 минуты до конца партии. На первом этапе играли по швейцарской системе 7 туров, в финальную часть вышли 16 лучших по итогам первого этапа, но не более 3-х спортсменок от одной страны. Участие приняли 24 спортсменки. Чемпионом мира стала Елена Миськова (Молдавия), второе место заняла Юлия Макаренкова (Украина), бронзовый призёр Степанида Кириллина.

Основная программа

Первый этап 

После первого этапа семь участниц набрали по 9 очков (4-10 место), для определения первой восьмёрки между ними проводился дополнительный турнир, по итогам которого 4-е место у Саршаевой, 5-е у Макренковой, 6-6 у Кириллиной, 7-е у Романской, 8-е у Федорович, 9-е у Сивук, 10-е у Александровой. россиянки Лукс, Мосалова и Лангина не попали во второй этап по регламенту турнира. Первая восьмёрка участниц разыграла места с 1-го по 8-е, вторая восьмёрка — с 9-го по 16-е.

Итоговое положение

Быстрые шашки 
Всего участвовало 26 спортсменок, а в финальной части 16.

Блиц 
Всего участвовало 24 спортсменки, а в финальной части 15.

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам 2007 года на сайте Секции-64 ФМЖД
 
 

2007 год в шашках
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Июнь 2007 года
Июль 2007 года
Спорт в Польше в 2007 году
Чемпионаты мира в Польше
Чемпионаты Польши по шашкам